«Заложники» — российско-грузинский драматический фильм режиссёра Резо Гигинеишвили. Премьера в России — 21 сентября 2017 года. Фильм снят по мотивам реальных событий.

Фильм снят на грузинском языке, а главные роли в нем исполнили грузинские актеры.

Фильм был показан на Берлинском кинофестивале в рамках программы «Панорама», а на «Кинотавре» он удостоился двух наград — за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в 1983 году в Грузии. В центре сюжета — компания из шести молодых людей и девушек из обеспеченных семей. Они запланировали угон самолёта, чтобы вырваться за «железный занавес».

Но все идет не по плану, и попытка угона оборачивается кровавой бойней, в которой террористы убивают 5 человек; 12 пассажиров остаются калеками, ещё 50 пассажиров рейса Ту-134 получают психологическую травму. Выжившие террористы-мужчины приговорены к высшей мере наказания.

В ролях

Критика 
Фильм провалился в прокате и был негативно встречен критикой.

См. также 
 Мама (фильм, 1999)

Примечания

Ссылки 
 Леонид Павлючик.  Куда прилетел рейс № 6833
 Антон Долин. «Заложники»: Жертвы — все

Фильмы России 2017 года
Фильмы Грузии 2017 года
Фильмы на русском языке
Фильмы-драмы России
Фильмы, основанные на реальных авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы Резо Гигинеишвили
Фильмы с музыкой Гии Канчели